Гогенцоллерн-Зігмарінген — графство (до 1623) і князівство в південно-західній Німеччині.
 85215 Гогенцоллерн  (85215 Hohenzollern) — астероїд головного поясу.
 Замок Гогенцоллерн () — старовинний замок-фортеця в землі Баден-Вюртемберг, Німеччина за 50 км на південь від Штутгарта.
 Августа Вікторія Гогенцоллерн (нім. Auguste Viktoria von Hohenzollern), повне ім'я Августа Вікторія Вільгельміна Антонія Матильда Людовіка Жозефіна Марія Єлизавета фон Гогенцоллерн (), (19 серпня 1890 —  29 серпня 1966) — прусська принцеса з дому Гогенцоллернів-Зігмарінгенів.
 Стефанія Гогенцоллерн-Зігмарінген (; 15 липня 1837 — 17 липня 1859) — німецька принцеса. Королева-консорт Португалії (1858—1859), дружина португальського короля Педру V.
 Стефанія Гогенцоллерн (), (8 квітня 1895 —  7 серпня 1975) — принцеса Гогенцолерн, донька принца Карла Антона Гогенцоллерна та бельгійської принцеси Жозефіни, дружина барона Йозефа Ернста Фуґера фон Ґлотта.
 Софія фон Гогенцоллерн